Кріс Еверт була чотириразовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Трейсі Остін з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Трейсі Остін — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт-Ллойд (фіналістка)
  Мартіна Навратілова (півфіналістка)
  Трейсі Остін (Чемпіонка)
  Вірджинія Вейд (чвертьфіналістка)
  Івонн Гулагонг (чвертьфіналістка)
  Діанне Фромгольтц (4 коло)
  Венді Тернбулл (3 коло)
  Керрі Рід (чвертьфіналістка)
  Біллі Джин Кінг (півфіналіст)
  Грір Стівенс (4 коло)
  Кеті Джордан (4 коло)
  Регіна Маршикова (4 коло)
  Сью Баркер (2 коло)
  Пем Шрайвер (1 коло)
  Енн Кійомура (2 коло)
  Бетті Стеве (2 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1979 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1979 у жіночому тенісі
1979 в американському спорті